La Coupe UEFA 1998-1999 est la compétition de la Coupe UEFA qui, en 1998-1999, a mis aux prises des clubs de football du continent européen. 

La compétition a vu la victoire de Parme FC qui l'a emporté sur Marseille en finale.

C'est la deuxième coupe de l'UEFA remportée par le club parmesan et c'est la première fois que l'OM atteint la finale de cette compétition.

Premier tour préliminaire 

 *  - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur

Deuxième tour préliminaire 

 *  - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur 
 **  - Qualification obtenue après une séance de tirs au but

Trente-deuxièmes de finale 

 *  - Qualification obtenue grâce aux buts inscrits à l'extérieur 
 **  - Qualification obtenue après prolongation 
 ***  - Qualification obtenue après une séance de tirs au but

Seizièmes de finale 

 *  - Liverpool est qualifié grâce aux buts à l'extérieur

Huitièmes de finale 

Les matchs allers furent joués le , les matchs retours le .

 *  - Bordeaux est qualifié grâce aux buts à l'extérieur

Quarts de finale 

Les matchs allers furent joués le , les matchs retours le .

Demi-finales 

Les matchs allers furent joués le , les matchs retours le .

 *  - Marseille se qualifie au bénéfice des buts marqués à l'extérieur

Finale 

La finale s'est disputée sur une seule rencontre, le mercredi , à Moscou en Russie, au stade Loujniki.

Voir aussi 

 Ligue des Champions 1998-1999
 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1998-1999
 Coupe Intertoto 1998

Saison 1998-1999 de football
Ligue Europa
Football M3